Чемпионат мира по боксу среди женщин 2023 года будет проходить с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия). Это 13-й женский чемпионат планеты по боксу.

Общая информация 
Главное соревнование сезона для боксёрш возьмёт старт 15 марта. Финалы состоятся 25-26 марта. Чемпионат мира является предолимпийским, но в ходе этого турнира не разыгрываются олимпийские лицензии на соревнования 2024 года в Париже.

Объявление о том, что Индия примет 13-й чемпионат мира было сделано в среду 9 ноября 2022 года на пресс-конференции в Нью-Дели, где президент IBA Умар Кремлев и глава Федерации бокса Индии (BFI) Аджай Сингх подписали соглашение о проведении турнира. Женские чемпионаты мира по боксу проводятся с 2001 года, Нью‑Дели ранее принимал турнир в 2006 и 2018 годах.

За победу на турнире спортсменка получит 100 тысяч долларов США, за серебряную медаль 50 тысяч, за бронзовую 25 тысяч. 

IBA осенью 2022 года объявила, что на турнир будут приглашены боксёры из России и Белоруссии, которые смогут выступать со своим флагом, а в честь победителя будет звучать национальный гимн. В связи с этим, бойкот ЧМ-2023 объявили представители федерации бокса США, а затем эту акцию поддержали Чехия, Англия, Канада, Ирландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Польша и Украина.

Медалисты

Медальный зачёт

Страны-участники Чемпионата 

 (1)
 (6)
 (6)
 (9)
 (6)
 (6)
 (3)
 (7)
 (6)
 (1)
 (1)
 (12)
 (9)
 (9)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (9)
 (1)
 (2)
 (3)
 (2)
 (1)
 (8)
 (12) Host
 (8)
 (8)
 (1)
 (12)
 (11)
 (1)
 (1)
 (8)
 (2)
 (8)
 (4)
 (4)
 (7)
 Netherlands (1)
 (6)
 (1)
 (3)
 (4)
 (4)
 (12)
 (1)
 (7)
 (1)
 (5)
 (3)
 (3)
 (8)
 (5)
 (2)
 (4)
 (2)
 (9)
 (3)
 (3)
 (12)
 (1)
 (10)
 (4)
 (9)

Примечания

Ссылки 
 Детали чемпионата

2023